Шицзу́ (, «пращур покоління») — храмове ім'я та титул імператорів Китаю. Надавався тим правителям, що зробили визначний внесок у становлення династії, на рівні з її засновником.

Китай 
 Шицзу — перший імператор династії Пізня Хань (25—57)
 Шицзу — перший імператор держави Північна Хань (951–954)
 Шицзу — перший імператор династії Юань (1271–1294)
 Шицзу — третій імператор династії Цін (1643–1661).

Храмові імена імператорів